El Torneig de San Jose 2012, també conegut com a SAP Open 2012 és una competició tennística disputada sobre pista dura que està inclosa dins les sèries 250 de l'ATP. LA 123a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 19 de febrer del 2012 al HP Pavilion de San José, Califòrnia, Estats Units.

El tennista canadenc Milos Raonic va guanyar el segon títol de la temporada i també va defensar amb èxit el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2012
ATP World Tour 2012